Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль (, ранее ) — ежегодный кинофестиваль, проходящий в странах Азиатско-тихоокеанского региона с 1954 года. Место проведения выбирается Советом директоров Федерации кинопродюсеров.

История фестиваля 
Фестиваль был основан году по инициативе главы японской кинокомпании  , с целью расширения рынка проката кинофильмов в Юго-Восточной Азии рынок. Организатором фестиваля стала Ассоциация кинопродюсеров Юго-Восточной Азии, основанная им же в 1953 году в сотрудничестве с наиболее влиятельными продюсерами региона, включая Мануэля де Леона, Лу Вантхоу, Шао Жэньлэна, Шао Жэньмэя и некоторых других. Ассоциация включила на тот момент (с возможностью проведения фестиваля в соответствующих странах) представителей Японии, Китайской Республики (Тайваня), Британского Гонконга, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Таиланда.

Впервые фестиваль был проведён в середине мая 1954 года в Токио под названием «Кинофестиваль юго-восточной Азии». Программа первого фестиваля включала 11 полнометражно-художественных и 10 других кинолент. Лауреатами первого награждения стали фильм «Золотой демон», режиссёр Микио Нарусэ, актёр Со Ямамура, и актриса Сэцуко Хара.

За ближайшие несколько лет география ассоциации распространяется за пределы региона, обычно определяемого как Юго-Восточная Азия, в связи с чем с 1957 года мероприятие стали проводить под названием «Фестиваль азиатского кино».

После 1982 года охват фестиваля расширяется также на КНР, Австралию и Новую Зеландию, и он приобретает своё нынешнее название «Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль».

За историю существованию кинофестиваль неоднократно менял дизайн и название своих главных наград. В разное время это были «Золотой колос» или «Золотой урожай» (金禾奖; в англоязычных источниках Golden Harvest, задолго до основания одноимённой киностудии), «Золотой гонг» (金鑼獎), «Золотой лев» (金狮奖), «Золотой шар» (金球奖), «Золотой дракон» (金龙奖), «Золотой император» (金帝奖).

Отмены фестивалей
В 2000-х годах очередные фестивали серии несколько раз отменялись. В частности, "страной-хозяйкой" фестиваля 2007 года был выбран Гонконг, где планировалось совместить собственно проведение фестиваля с отмечанием 10-летия возвращения Гонконга под юрисдикцию Китая и 100-летнего юбилея одного из основателей фестиваля и восточноизиатского кино в целом, Шао Жэньлэна — однако региональное правительство Гонконга не смогло выделить бюджет.

Следующий фестиваль был запланирован в ноябре 2008 года в Джакарте (Индонезия) и не имел финансовых проблем предшественника, однако организаторы были вынуждены отменить его из-за решения более 60% участников не приезжать незадолго до заявленной даты.

Последующие 5 лет фестиваль проводился без особых проблем. В 2014 году, однако, проведение следующего, 57-го фестиваля было запланировано в Паттайе (Таиланд), но отложено со ссылкой на нездоровье короля Таиланда Пхумипона Адульядета на февраль 2015 года, без более конкретных разъяснений, а потом и далее.

После трёхлетнего перерыва фестиваль, наконец, был возобновлён и проведён летом 2017 года в Пномпене (Камбоджа).

Номинации 
Награды вручаются в следующих номинациях:

 Лучший (художественный) фильм
 Лучшая режиссура (букв. "Лучший режиссёр")
 Лучшая мужская роль (букв. "Лучший актёр")
 Лучшая женская роль (букв. "Лучшая актриса")
 Лучшая мужская роль второго плана
 Лучшая женская роль второго плана
 Лучший сценарий
 Лучшая операторская работа
 Лучший монтаж
 Лучший звук
 Лучшая музыка
 Лучшая работа художника-постановщика
 Лучший документальный фильм
 Лучший анимационный фильм

Помимо того, в истории фестиваля существовали дополнительные номинации за лучшую работу оператора и художника документального кино, лучшую работу оператора в художественных фильмах отдельно для чёрно-белого и цветного кино, а также нерегулярные специальные премии, в том числе, просуществовавшие до 1971 года премии за детские роли.

Лауреаты основных номинаций 
Ниже представлены неполные данные по местам проведения и лауреатам основных номинаций за историю фестиваля.

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

2010-е годы

Участники

Примечания

Дополнительные ссылки и литература 
 Азиатско-тихоокеанский кинофестиваль на imdb.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кинофестивали